Szauken ist ein ostpreußischer Name von Orten im heutigen Litauen bzw. Russland:
 Szauken, Kreis Heydekrug, seit 1945: Žiaukai, Litauen
 Szauken, Kreis Insterburg: historischer Name von Schtschegly (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland